Il singolare della Copa BBVA Colsanitas 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

María José Martínez Sánchez era la detentrice del titolo, ma ha deciso di partecipare al Dubai Tennis Championships 2010.

Mariana Duque Mariño ha battuto in finale Angelique Kerber 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Gisela Dulko (semifinali)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Sara Errani (quarti)
  Polona Hercog (primo turno)

 Angelique Kerber (finale) 
 Sandra Záhlavová (quarti) 
 Klára Zakopalová (quarti) 
 Arantxa Parra Santonja (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Copa BBVA Colsanitas 2010